Bednarik es un apellido. Puede referirse a:
Personas
Chuck Bednarik, jugador de fútbol americano.
Ignat Bednarik, pintor rumano.
Miloslav Bednařík, futbolista checoslovaco.
Sebastián Bednarik, director de cine uruguayo.
Otros
Chuck Bednarik Award, premio anual de fútbol, otorgado por el Maxwell Football Club.